

Валітово — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Валітово — присілок, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 

 Валітов